Hasanboy Burchanow (uzb. Xasanboy Burhonov, eng. Hasanboy Burhanov; ur. 14 grudnia 1970 r. w obw. Namangańskim, Uzbeckiej SRR) – obrońca praw i wolności osób niepełnosprawnych, działacz społeczny i polityczny. Jeden z przywódców uzbeckiej opozycji oraz założyciel ruchu opozycji politycznej Erkin O’zbekiston (Wolny Uzbekistan).

Życiorys 
Hasanboy Burchanow urodził się 14 grudnia 1970 r. w obwodzie Namangańskim, Uzbeckiej SRR.
Jest osobą niepełnosprawną. W wieku dziewięciu miesięcy zachorował na ostre nagminne porażenie dziecięce, w wyniku którego podczas chodzenia korzysta ze środków wspomagających poruszanie się.
W 1986 r. ukończył internat ogólnokształcący nr 100 w Taszkiencie, Uzbecka SRR.
W czerwcu 1990 r. ukończył studia w Michajłowskim Kolegium Ekonomicznym, gdzie uzyskał wykształcenie średnie-zawodowe w specjalności „Finanse i rachunkowość”.
W sierpniu 1990 r. rozpoczął studia zaoczne w Charkowskim Instytucie Prawa im. Dzierżyńskiego.

Działalność zawodowa 
W wieku 19 lat Burchanow rozpoczął karierę w Gossnab – państwowym komitecie ds. zaopatrzenia ZSRR w regionie Namangan – jako inżynier marketingu.
Wiosną 1993 roku, mając 22 lata, założył prywatną firmę „Angel”. Do początku swojej działalności społecznej Hasanboy Burchanow pracował w strukturach handlowych.

Działalność społeczna 
Pod koniec 2005 r. Burchanow został zaproszony do pracy w komitecie Uzbeckiego Towarzystwa Inwalidów (UzTI), które zostało założone 22 stycznia 1991 roku na mocy dekretu nr. 18 Gabinetu Ministrów Uzbeckiej SRR, podpisanego przez Islama Karimowa.
W latach 2006–2008 pracował jako dyrektor spółki zależnej „Tehnokomtrade” UzTI.
W latach 2007–2012 pracował jako przewodniczący miejskiego oddziału UzOI w Taszkencie.
W latach 2009–2012 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Uzbeckiego Towarzystwa Inwalidów.
W 2009 r. Burchanow założył „Publiczny Fundusz dla Osób Niepełnosprawnych Uzbekistanu”, który został zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu 28 sierpnia 2009 r. pod numerem 708.

Sprawa kryminalna 
W 2009 r. prokuratura miasta Taszkent wszczęła postępowanie karne przeciwko Burchanowowi. Został oskarżony o czyny określone w części 1 artykułu 207 (zaniedbanie urzędnicze) i części 3 artykułu 167 (kradzież przez przywłaszczenie lub defraudację) Kodeksu Karnego Republiki Uzbekistanu.
Rozprawy sądowe trwały 3,5 roku i zyskały rozgłos społeczny.
Obrońcy praw człowieka oraz przedstawiciele ambasad USA i Wielkiej Brytanii, którzy uczestniczyli w tych rozprawach sądowych i monitorowali sprawę Burchanowa, mieli duże wątpliwości co do prawdziwości oskarżeń prokuratury wobec Burchanowa.
Sprawa Burchanowa jest wspomniana w corocznym Global Human Rights Report 2012 przez Departament Stanu USA i MSZ.

Azyl polityczny 
Po tym, jak życiu Burchanowa zaczęło zagrażać realne niebezpieczeństwo, jesienią 2012 r. opuścił Uzbekistan i wystąpił o azyl polityczny w Niemczech. Po rozpatrzeniu wniosku Burchanowa, 14 listopada 2013 r. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) udzielił Hasanboyowi Burchanowowi azylu politycznego – zgodnie z paragrafem 16 „a” niemieckiej konstytucji.

Działalność opozycyjna 
Na wygnaniu Burchanow kontynuuje swoją działalność społeczną i polityczną. Angażuje się w projekty społeczne, doradza i wspiera osoby zainteresowane zmianami w życiu społeczno-politycznym Uzbekistanu, a także uczestniczy w międzynarodowych konferencjach.
Burchanow wraz z ludźmi o podobnych poglądach stworzył polityczny ruch opozycyjny Erkin O’zbekiston (Wolny Uzbekistan), w imieniu którego uczestniczy w wydarzeniach publicznych, demonstracjach, międzynarodowych konferencjach, seminariach i protestach.
Monitorując wybory do Izby Ustawodawczej Olij Majlis Republiki Uzbekistanu, Burchanow zdołał oskarżyć niemieckiego obserwatora za przyjęcie łapówki, o czym zamieścił post na swoich portalach społecznościowych. Następnie podczas spotkania z Burchanowem przedstawiciele partii Linke zażądali usunięcia tych informacji, w przeciwnym razie zagrozili mu pozwem. Sprawa nie posuneła się poza groźby.
16 czerwca 2021 r. w dniu spotkania prezydentów USA i Rosji Joe Bidena i Władimira Putina w Genewie, Burchanow, który dzień wcześniej brał udział w (oficjalnie zatwierdzonym przez władze) wiecu antyputinowskim, był dwukrotnie, z użyciem siły, zatrzymywany przez szwajcarską policję federalną. W związku z tym Burchanow napisał skargę skierowaną do prokuratora generalnego Genewy Oliviera Jornota. Sprawa jest w toku.
Burchanow regularnie przemawia na konferencjach OBWE, poruszając aktualne problemy swojego regionu i przedstawia własne propozycje jak je wyeliminować. Ponadto aktywnie komunikuje się z zainteresowanymi mediami.
We wrześniu 2019 r., uczestnicząc w spotkaniu Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie, Burchanow wystąpił z wnioskiem do Komisji Europejskiej i rządu USA o mediację w negocjacjach między uzbecką opozycją, a władzami Uzbekistanu. Reakcją władz uzbeckich na to i inne wystąpienia Burchanowa w OBWE była publikacja w Narodowej Agencji Informacyjnej Uzbekistanu artykułu pt. „Namanganlik firibgarning Varshavadagi vasvasasi” (Warszawska histeria oszusta z Namanganu). Materiał opowiada o tym, jak Burchanow wyrządził szkodę państwu w wysokości 59 mln sum i aby uniknąć odpowiedzialności karnej, a także uzyskać status uchodźcy politycznego w Niemczech, szkaluje Uzbekistan i prezydenta Szaukata Mirzijojewa. W końcowej części publikacji czytamy, że „on (Burkchanow) musi zostać natychmiast wydany Uzbekistanowi! Nie może być inaczej!”
Artykuły o Burchanowie o podobnej treści w Internecie nie są odosobnione.
Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r., przemawiając na międzynarodowych spotkaniach i konferencjach, Burchanow zalecał krajom regionu OBWE uznanie Rosji za państwo terrorystyczne

Przypisy 

Urodzeni w 1970
Uzbeccy politycy